Velika nagrada Eifla 2020 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 11. oktobra 2020 na dirkališču Nürburgring, kjer je potekala prvič po sedmih letih. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, tretji pa je bil Daniel Ricciardo, Renault. To je za Hamiltona 91. zmaga v Formuli 1, s čimer se je na prvem mestu večne lestvice izenačil z Michaelom Schumacherjem.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:26,573
|1:25,971
|1:25,269
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:26,620
|1:25,390
|1:25,525
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:26,319
|1:25,467
|1:25,562
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:26,857
|1:26,240
|1:26,035
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:27,126
|1:26,285
|1:26,047
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:26,836
|1:26,096
|1:26,223
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:27,086
|1:26,364
|1:26,242
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:26,829
|1:26,316
|1:26,458
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|
|1:27,120
|1:26,330
|1:26,704
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:27,378
|1:26,361
|1:26,709
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:27,107
|1:26,738
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:27,072
|1:26,776
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:27,285
|1:26,848
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:27,532
|1:26,936
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:27,231
|1:27,125
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:27,562
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:27,564
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |6 
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:27,812
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"|  Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:27,817
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |27
|data-sort-value="hul"|  Nico Hülkenberg
|
|1:28,021
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|60
|1:35:49,641
| align="center" |2
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |33
| data-sort-value="ver" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|60
| +4,470
| align="center" |3
| align="center" |19
|-
!3
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|Renault
|60
| +14,613
| align="center" |6
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |11
| data-sort-value="per" | Sergio Pérez
|
|60
| +16,070
| align="center" |9
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|60
| +21,905
| align="center" |10
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |10
| data-sort-value="gas" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|60
| +22,766
| align="center" |12
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |16
| data-sort-value="lec" | Charles Leclerc
|Ferrari
|60
| +30,814
| align="center" |4
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |27
| data-sort-value="hul" | Nico Hülkenberg
|
|60
| +32,596
| align="center" |20
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |8
| data-sort-value="gro" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|60
| +39,081
| align="center" |16
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|60
| +40,035
| align="center" |14
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|60
| +40,810
| align="center" |11
|
|-
!12
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|60
| +41,476
| align="center" |19
|
|-
!13
| align="center" |20
| data-sort-value="mag" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|60
| +49,585
| align="center" |15
|
|-
!14
| align="center" |6 
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|60
| +54,449
| align="center" |18
|
|-
!15
| align="center" |26
| data-sort-value="kvy" | Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|60
| +55,588
| align="center" |13
|
|-
! data-sort-value="16" | Ods
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|42
|Motor
| align="center" |8
|
|-
! data-sort-value="17" | Ods
|align="center" |23
| data-sort-value="alb" | Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|23
|Hladilnik
| align="center" |5
|
|-
! data-sort-value="18" | Ods
| align="center" | 31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Renault
|22
|Hidravlika
| align="center" |7
|
|-
! data-sort-value="19" | Ods
| align="center" |77
| data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|18
|Motor
| align="center" |1
|
|-
! data-sort-value="20" | Ods
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|12
|Trčenje
| align="center" |17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020